Irazábal ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamín Irazábal, uruguayischer Politiker und Bauingenieur
 Carlos María Collazzi Irazábal SDB (* 1947), Bischof von Mercedes